Niemcy:
 Vahle – dzielnica Uslar

Osoby:
 Fritz Vahle – niemiecki malarz

Zobacz też:
 Vale
 Wahle